Ландша́фт (, от  — земля и  — суффикс, выражающий взаимосвязь, взаимозависимость):

 Ландшафт — рельеф и характер местности.
 Ландшафт — то же, что и Пейзаж.
 Ландшафт теории струн —  существование в теории струн огромного числа ложных вакуумов.
 Ландшафт — горизонтальная (альбомная) ориентация листа бумаги, в отличие от вертикальной.

См. также 
 Антропогенный ландшафт
 Культурный ландшафт
 Природный ландшафт
 Звуковой ландшафт